Корылькы (нижний приток Таза)
 Корылькы (верхний приток Таза)
 Корылькы (приток Варга-Сылькы)